Lirola ist der Familienname folgender Personen:

 Jérémy Lirola (* 1979), französischer Jazzmusiker
 Pol Lirola (* 1997), spanischer Fußballspieler